Мария Рябушкина (также известная как Мария Мелена) — российская художница, актриса, эротическая фотомодель.

Биография 
Мария родилась в Санкт-Петербурге и начала свою карьеру модели в России. Она работает моделью для обложек журналов и сайтов для взрослых. Мария владеет интернет-магазином нижнего белья, бикини и обуви. Она также была представлена ​​​​на обложках Maxim Mexico и Maxim Czech Republic.

В ноябре 2019 года iStripper назвал Марию своим «Талантом месяца».

Мария работала в Playboy Plus в 2018 году, а под своим настоящим именем Мария Рябушкина в новом выпуске в мае 2019 года в рубрике под названием «Все взгляды на меня».

29 мая 2022 года Мария сменила место жительства на Прагу.

Мария также была представлена ​​​​в:

 Maxim Magazine (обложка чешского издания) и специальном выпуске Hockey
 Union (Франция, июль 2015)
 Penthouse (девушка месяца в августе-сентябре 2015)
 Maxim Mexico (апрель 2021 г)
 Playboy Africa (октябрь 2021)
 FHM INDIA (октябрь 2021)

Примечания 

Порноактрисы России
Фотомодели России
Эротические фотомодели России
Penthouse Pets
Порноактёры и порноактрисы, известные под псевдонимами